Новица — название населённых пунктов.

Польша 
 Новица (гмина Вильчента) — село в Варминско-Мазурском воеводстве;
 Новица (гмина Доброшице) — село в Нижнесилезском воеводстве;
 Новица (гмина Усце-Горлицке) — село в Малопольском воеводстве.

Украина 
 Новица — село в Калушском районе Ивано-Франковской области.